Gold har flere betydninger: 

 Frugtbarhed – det modsatte af gold
 Gold Byg – (Hordeum murinum), en græsart i bygslægten, også kendt som "Fandens aks".
 Gold (album) – et album med hård rock-bandet Kiss
 Gold (Scorpions album) - et album med hård rock-bandet Scorpions
 Gold Beach – brohovede der blev etableret under 2. verdenskrig på D-dag.
 Gold digger – slang for en person, som primært involveret i forholdet for gaver eller penge (bogst. "guldgraver").

Se også
Gold er også det engelske ord for guld.